Световната отборна купа по тенис, известна още като ARAG Световно отборно първенство на ATP (на англ. съответно World Team Cup и ARAG ATP World Team Championship), е международен отборен турнир по тенис, организиран от Асоциацията на тенис професионалистите. Той се провежда ежегодно от 1978 г. насам и се приема за втория по престиж оборен турнир за мъже след Купа Дейвис.

Всяка година осем страни, чиито най-добри двама мъже тенисисти са постигнали най-високи резултати през изминалата година, са канени да участват в състезанието. Те се разделят на две групи, в които отборите играят всеки срещу всеки. Победителите от двете групи се срещат на финала на турнира. Осемте държави, взели участие в изданието на турнира през 2007 г., са: Аржентина, Белгия, Германия, Испания, САЩ, Чехия, Чили и Швеция. През 2008 г. участват Аржентина, Германия, Испания, Италия, Русия, САЩ, Чехия, и Швеция.

То се провежда на клей настилка в Дюселдорф, Германия. Турнирът е най-посещаваното спортно събитие в района на града. Всяка година то е посетено от около 75 000 души и се предава по телевизията в над 175 държави по света.

Финали

Страни с най-много титли 
 Испания, САЩ, Швеция: 4
 Аржентина, Австралия, Германия: 3
 Чили, Чехословакия: 2
 Сърбия, Хърватска, Франция, Словакия, Швейцария, ФРГ, Югославия: 1

Вижте също 
 Купа Дейвис
 Фед Къп
 Хопман Къп

Външни препратки 

  Официален уебсайт на Световната отборна купа

Източници 

Турнири по тенис
Турнири по тенис на клей корт
Турнири по тенис в Германия
Спорт в Дюселдорф